Schnürpel ist der Familienname folgender Personen:

 Diana Schnürpel (* 1983), russische Opernsängerin (Sopran/Koloratursopran)
 Peter Schnürpel (* 1941), deutscher Maler und Grafiker